La Selección olímpica de fútbol de Polonia o también conocida como Selección de fútbol sub-23 de Polonia es el representativo nacional de Polonia a nivel de Juegos Olímpicos, el cual es controlado por la Asociación de Fútbol de Polonia.

Juegos Olímpicos 
Desde 1992 los equipos que participan en los Juegos Olímpicos están compuestos por jugadores menores de 23 años, aunque los equipos pueden llevar un máximo de tres jugadores que sobrepasen el límite de edad.

1- Los partidos decidodos por tiempo extra o penales se cuentan como empates.

Véase también 
 Selección de fútbol de Polonia
 Selección femenina de fútbol de Polonia

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial 

u-23
Polonia